Натуральне число 658
 658 рік до нашої ери
 658 рік нашої ери